I Spy – film statunitense del 1934 diretto da Allan Dwan
I Spy (I Spy) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1955 al 1956
I Spy – film per la televisione statunitense del 1958 diretto da Douglas Allen
Le spie (I Spy) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1965 al 1968
Le spie (I Spy) – film statunitense del 2002 diretto da Betty Thomas
I Spy (I Spy) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2002 al 2003